Октя́брьское (до 1944 года Бию́к-Онла́р; , ) — посёлок городского типа в Красногвардейском районе Республики Крым. Центр и единственное поселение Октябрьского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Октябрьского поселкового совета Автономной Республики Крым).

География 
Расположен практически в центре Крымского полуострова в 25 км к югу от центра района посёлка Красногвардейское и в 43 км к северу от крымской столицы Симферополя. В посёлке расположена железнодорожная станция Элеваторная.

История 
Первое письменное упоминание о Биюк-Онларе датируется 1784 годом. К моменту присоединения Крыма к Российской империи село Биюк-Онлар входило в состав Ташлынского кадылыка Акмесджитского каймаканства.

После присоединения Крыма к России 8 февраля 1784 года, деревня была приписана к Перекопскому уезду Таврической области. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Биюк-Онлар был включён в состав Кучук-Кабачской волости Перекопского уезда. Перепись 1805 года зафиксировала в селе 19 дворов, 130 крымских татар и 7 цыган.

На военно-топографической карте 1817 года деревня обозначена как просто Онлар с 17 дворами, на карте 1836 года в деревне 28 дворов, как и на карте 1842 года.
В «Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленном по результатам VIII ревизии 1864 года, Биюк-Онлар — владельческая татарская деревня с 12 дворами и 38 жителями с мечетью при колодцах.
Во второй половине XIX века в селе насчитывалось уже 25 домов, в которых проживало 155 человек. Основная часть населения занималась земледелием. Землю крестьяне арендовали у соседних помещиков.

Развиваться Биюк-Онлар начал после строительства в 1870-х годах железной дороги. Рядом с селом вырос посёлок при железнодорожной станции.

После земской реформы 1890 года Биюк-Онлар отнесли к Бютеньской волости.
Согласно «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год», в Биюк-Онларе было 93 жителя в 16 домохозяйствах.
В начале XX века в селе построили паровую мельницу.

В начале 1918 г. в районе была установлена советская власть. Земельный комитет взял на учёт все конфискованные у помещиков земли и сельскохозяйственный инвентарь. Но уже в апреле 1918 года Крым оккупировали немецкие войска. После их ухода в ноябре 1918 года Крым заняли англо-французские интервенты и деникинцы. В апреле 1919 года здесь была восстановлена советская власть, но уже в июне вернулись деникинцы. В ноябре 1920 года была окончательно установлена советская власть.

В 1921 году Биюк-Онлар стал центром вновь образованного Биюк-Онларского района. В 1924 году район был упразднён, в 1930 году — восстановлен, в 1944 году переименован в Октябрьский район, в 1962 году — упразднён окончательно.

В 1929 году был образован колхоз, объединивший сёла Биюк-Онлар, Чиче и Алабаш-Конрат.

В августе 1941 года из Биюк-Онлара вместе со всеми крымскими немцами было депортировано немецкое население. С 30 октября 1941 года по 12 апреля 1944 года село было оккупировано немецкими войсками. 18 мая 1944 года из села выселили крымских татар, а 14 декабря того же года оно было переименовано в Октябрьское.

В послевоенное время в п. Октябрьское дислоцировался крупнейший авиационный гарнизон ВВС Черноморского флота. Аэродром Симферополь — Октябрьское располагался на северо-западе от посёлка, граница аэродрома проходила в полутора километрах от жилых домов.

С 1957 года Октябрьское имеет статус посёлка городского типа.

С 1991 года в поселке действует церковь в честь Иконы Божьей Матери «Достойно есть».

12 мая 2016 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о переименовании поселка в Биюк-Онлар (), в соответствии с законами о декоммунизации, однако данное решение не вступает в силу до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Население 

 1805 год — 130 человек (все крымские татары)
 1926 год — 839 чел. (431 русский, 120 украинцев, 12 немцев, 31 еврей, 32 крымских татарина)
 1939 год — 2 097 чел.
 1989 год — 9 491 чел.
 2001 год — 10 500 чел.
 2006 год — 12 100 чел.

Аэродром 
Аэродром Октябрьское, как место постоянного базирования частей ВВС Черноморского флота, начал использоваться с 1954 года. 198-я ОДРАЭ была расформирована 1 сентября 1995 года. Российско-украинское соглашение 1997 года о параметрах раздела Черноморского флота отнесло аэродром к объектам авиации ВМС Украины.

В 2009 году аэродром был отдан под птицефабрику.

Примечания

Литература

См. также 
 Авиация Военно-морского флота

Ссылки 
 Октябрьское. Я здесь живу! 
 Октябрьское — поселок в самом центре Крыма 
 смт Октябрське, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район

Посёлки городского типа Крыма
Населённые пункты Красногвардейского района (Крым)
Красногвардейский район
Муниципальные образования Красногвардейского района Крыма
Сельские поселения Республики Крым
Поселковые советы Красногвардейского района Крыма